Монре́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Бордо, 12 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 531 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1252,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Монрем

 Монрем на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монрем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь